ТВ «Бахо́ристо́н», также известен как ТВБ () — государственный, общенациональный детско-юношеский и развлекательный телеканал Таджикистана. Вещание телеканала ведётся 4 сентября 2006 года на всей территории Таджикистана. В других странах телеканал доступен через кабельное, спутниковое телевидение и интернет. Принадлежит Правительству Республики Таджикистан и государственному учреждению "Детско-юношеское телевидение «Бахористон».

Слово бахо́ристо́н с таджикского и персидского языков переводится как страна весны или весностан. Эфир канала составляют детско-юношеские передачи и программы, зарубежные и местные фильмы, также другие развлекательные передачи. Основной язык телеканала — таджикский, значительная часть эфира телеканала ведется также на русском языке, выходят обучающие передачи на английском языке.

Общая численность аудитории телеканала составляет около 15 миллионов человек, преимущественно дети и подростки. Основная часть аудитории приходится на Таджикистан, а остальная часть аудитории телеканала проживает в Афганистане, Узбекистане, Иране, России, в странах Европейского союза и США.

Ссылки 
 tvb.tj — Официальный сайт телеканала
 К запуску новых таджикских телеканалов: Немного о том, что вещает таджикское государство. В том числе на русском 

Телеканалы Таджикистана
Телеканалы на таджикском языке
Телеканалы на русском языке
Телеканалы на английском языке